Брайтън може да се отнася за:
 Брайтън, град в Англия

 Градове в САЩ
 Брайтън (Колорадо)
 Брайтън (Тенеси)